The Untamed – film del 1917 diretto da Lucius Henderson
 The Untamed – film del 1920 diretto da Emmett J. Flynn
 The Untamed – film del 1928 diretto da Lewis D. Collins
 The Untamed – titolo internazionale di Chen qing ling, serie televisiva cinese